Бродовський — польське прізвище.

Відомі носії:

 Маряново-Бродовське — село в Польщі.

 Парк Бродовського — польський парк, який було збудовано на місці довоєнного кладовища Бродовського.

 Бродовські — муніципалітет у Бразилії.

 Бродовські — дворянський рід.

 Бродовський Адольф (1873—†?) — німецький політик.
 Бродовський Александр (1794—1865) — польський економічний і політичний діяч, поміщик, офіцер.
 Бродовський Александр (1856—1899) — польський інженер залізниці, що працював у Бразилії.
 Бродовський Антон Рафаїлович (1859—1928) — російський і білоруський нумізмат.
 Бродовський Антоній (1784—1832) — польський художник і педагог.
 Бродовський Богдан Віталійович (1984—2021) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бродовський Веслав (1949—нині) — польський чиновник місцевого самоврядування.
 Бродовський Віктор Вікторович (1896—†?) — старшина Армії УНР.
 Бродовський Владислав (1883—1962) — польський лікар і політичний діяч.
 Бродовський Влодзімеж (Володимир Львович) (1823―1903) — доктор медицини, професор Варшавського університету, автор ряду наукових праць.
 Бродовський Дік (1932—2019) — американський бейсболіст.
 Бродовська Дорота (1954—нині) — польська художниця.
 Бродовська Дорота (1972—нині) — польська легкоатлетка.
 Бродовський Зигмунд (1897—1973) — полковник війська польського.
 Бродовський Карстен (1985—нині) — німецький спортсмен із веслування.
 Бродовська Катажина (Кася Нова) (1981—нині) — польська співачка, авторка пісень, ведуча й актриса.
 Бродовський Леон (1918—2013) — польський громадський активіст.
 Бродовська Марія (Гоновська) (1924—2009) — польський мовознавець, філолог і славіст; дочка Владислава Бродовського.
 Бродовський Марк Максимович (1861—1919) — російський журналіст.
 Бродовський Мечислав (1888—1915) — солдат 1-ї Бригади Польських легіонів.
 Бродовський Петро Олександрович (1914—1970) — політичний діяч СРСР.
 Бродовський Пйотр (1989—нині) — польський шахіст.
 Бродовська Олена (1888—1937) — діяч СДКПіЛ і КПП.
 Бродовська-Кубіч Олена (1914—2003) — народний активіст, дослідник історії Польщі у XIX—XX століття, солдат Хлопських батальйонів.
 Бродовський Самуїл — польський письменник XVIII століття з військового мистецтва й історії.
 Бродовський Стефан Йоахимович (Братман-Бродовський) (1880—1937) — радянський дипломат, учасник революції та громадянської війни в Росії.
 Бродовський Тадеуш (1821—1848) — польський живописець; син Антонія Бродовського.
 Бродовський Федор (1841—1923) — генерал прусської армії.
 Бродовський Фелікс (1864—1934) — польський письменник, літературознавець і публіцист.
 Бродовський Франц (1922—1997) — німецький політик.
 Бродовський Фріц (1886—1944) — генерал німецької армії; син Федора Бродовського.
 Бродовський Юзеф (1772—1853) — польський художник.
 Бродовський Юзеф (1828—1900) — польський художник; син Антонія Бродовського.

Примітки